Національний авіаційний університет
Національний аграрний університет
Національна академія управління

Вищі навчальні заклади Києва